KJC est un sigle qui peut désigner :
 King James Version (en français, Bible du roi Jacques), une traduction anglaise de la Bible effectuée sous le règne et à la demande de Jacques  d'Angleterre.

KJC est un code qui peut désigner :
 KrasAir, une compagnie aérienne russe, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code